Deux comtés des États-Unis portent le nom de  :
 le comté de Turner dans le Dakota du Sud ;
 le comté de Turner en Géorgie.